Detrez ist der Familienname folgender Personen:

 Ambroise Detrez (1811–1863), französischer Maler
 Conrad Detrez (1937–1985), belgischer Schriftsteller
 Grégoire Detrez (* 1981), französischer Handballspieler
 Pierre-Édouard Detrez (* 1956), französischer Rugby-Union-Spieler
 Raymond Detrez (* 1948), belgischer Historiker